Yerba del lobado puede referirse a:

 un nombre común de la planta Aconitum napellus; o
 un nombre común de la planta Aconitum vulparia.